Станиславский () — польская фамилия:
 Станиславский, Александр Лазаревич (1939—1990) — советский историк.
 Станиславский, Алексей Маркианович (1865—1953) — член Государственной думы от Харьковской губернии, протоиерей.
 Станиславский, Антон Григорьевич (1817—1870) — юрист, профессор казанского и харьковского университетов, тайный советник, писатель.
 Станиславский, Влодзимеж (род. 1956) — польский хоккеист на траве.
 Станиславский, Дмитрий Иванович (1911—?) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1949).
 Станиславский, Константин Сергеевич (настоящая фамилия — Алексеев; 1863—1938) — русский, советский театральный режиссёр, актёр и преподаватель.
 Станиславский, Михал-Юрий (ум. 1668) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Станиславский, Сергей Кириллович (?—1776) — генерал-майор, участник подавления пугачёвского бунта.
 Станиславски, Хольгер (род. 1969) — немецкий футбольный тренер.
 Станиславский, Ян (1860—1907) — польский художник.